W sezonie 2020/21 Dinamo Moskwa uczestniczyło w rozgrywkach Priemjer-Ligi, Pucharu Rosji oraz eliminacjach Ligi Europy.

Skład

Mecze

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Mecze bezpośrednie, 3. Wygrane mecze.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 
 Strona nieoficjalna 

2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach